Karakoçan (district), een district van de Turkse provincie Elazığ
Karakoçan (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing